Warner Theater ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Warner Theater (Youngstown, Ohio), NRHP-ID: 80003152
 Warner Theater (West Chester, Pennsylvania), NRHP-ID: 79002207
 Warner Theater (Erie, Pennsylvania), NRHP-ID: 82003787